Plusieurs lois portent le nom de Jean-Pierre Chevènement :
 la loi Reseda du  (loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, parue au JO du ) ;
 la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du .

Loi promulguée sous le gouvernement Jospin